Ksenia Stolbova (en russe Ксения Андреевна Столбова) est une patineuse artistique russe née le   à Saint-Pétersbourg en Russie.

Elle participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, où elle remporte la médaille d'or de l'épreuve par équipes et la médaille d'argent de l'épreuve par couples.

Elle est médaillée d'argent en couples aux Championnats d'Europe de patinage artistique 2018 à Moscou.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Artur Minchuk (1 saison : 2008-2009)
 Fedor Klimov (9 saisons : 2009-2018)
 Andrei Novoselov (1 saison : 2019-2020)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Championne olympique de patinage artistique
Championne olympique russe
Médaillée d'argent olympique russe
Naissance à Saint-Pétersbourg
Naissance en février 1992
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014